Borda (náutica) — limite superior do costado
Efeito de borda — conceito de ecologia de paisagens
Rio Borda — da Roménia
Es Bòrdes — Las Bordas em ; município do Vale de Aran, Catalunha, Espanha
Jean-Charles de Borda — matemático e cientista político francês